Torsti est un patronyme et prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Samu Torsti (né en 1991), skieur alpin finlandais

Prénom
 (né en 1942), historien et théologien finlandais
 (1909-1977), designer d'avion finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais